Natori – città giapponese della prefettura di Miyagi

Persone 
 Akira Natori – astronomo giapponese
 Atsushi Natori – dirigente sportivo ed ex calciatore giapponese
 Takeshi Natori – ex calciatore giapponese
 Teppei Natori – pilota automobilistico giapponese

Altro 
 5520 Natori –  asteroide della fascia principale